Los Cues kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Cues, Querétaro Arteaga, ort, Huimilpan, 
 Los Cúes, ort, Veracruz, Tempoal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar